Jan Firlej (1521–1574) – marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski, lubelski i bełski
 Jan Firlej (podskarbi wielki koronny) (zm. 1614)
 Jan Firlej – starosta wolbromski, poseł
 Jan Firlej (zm. po 1670)
 Jan Firlej (kasztelan sanocki) (zm. 1701)
 Jan Firlej (siatkarz) (ur. 1996)